Lista över samtliga uppskjutningar av Ariane-raketer, från 1979 till idag.

Källor och referenser 

Rymdfart
Ariane